Дилан Энрике Руис-Диас (; 12 марта 2001, Австралия) — австралийский футболист, нападающий клуба «Хувентуд Лас-Пьедрас».

Клубная карьера 
Руис-Диас — воспитанник клубов «Сидней», «Уэстерн Сидней Уондерерс» и «Сентрал Кост Маринерс». 20 апреля 2019 года в матче против «Уэстерн Сидней Уондерерс» он дебютировал в А-лиге в составе последнего. 3 августа 2020 года в матче против «Мельбурн Виктори» он забил свои первые голы в А-лиге, оформив дубль.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Австралии Руис-Диас стал победителем юношеского чемпионата Азии во Вьетнаме.

Достижения 
Международные

 Австралия (до 19)
  Юношеский чемпионат Азии — 2019

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Висла» Пулавы